Popcorn kan betekenen:
 Popcorn (voedsel), een versnapering
 Popcorn (muziekstijl), een muziekgenre
 Popcorn (nummer), een van de eerste synthesizerhits
 Popcorn (roman), een roman van Ben Elton uit 1996
 Popcorn (televisieprogramma), een televisieprogramma van Angela Groothuizen
 Popcorn (toneel), een toneelstuk naar het gelijknamige boek van Ben Elton
 Popcorn (1991), een Amerikaanse horrorfilm uit 1991
 Popcorn (2007), een Britse film uit 2007